Leonard Huxley ist der Name folgender Personen:

* Leonard Huxley (Autor) (1860–1933), britischer Autor und Herausgeber
 Leonard Huxley (Physiker) (Leonard George Holden Huxley; 1902–1988), australischer Physiker